Hoogenboom ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Hoogenboom (1927–2014), US-amerikanischer Historiker 
 Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom (* 1960), niederländischer Priester und Weihbischof in Utrecht